Джеймс Ло́риц Риви́л (, 29 марта 1941 — 9 января 2015) — американский ботаник, почётный профессор Гербария Нортона-Брауна в Мэриленде.

Издал целый ряд публикаций по флоре Северной Америки. Создал таксономическую систему классификации цветковых растений (так называемую Reveal system). Последнее обновление системы было сделано в 1999 году, позже он присоединился к членам «Группы филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group), внёс вклад в разработку систем классификации APG II и APG III.

Ссылки 
 Reveal System of Classification

Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники XXI века